WYS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di West Yellowstone (Montana) (Stati Uniti)